Shaolin steht für:

 Shaolin, buddhistischer Mönchsorden
 Shaolin Kung Fu, Kampfkünste der Shaolin-Mönche
 Shaolin (Film), Hongkong-chinesischer Film (2011)
 Zhengzhou Shaolin Auto Works, chinesischer Kraftfahrzeughersteller

Siehe auch:
 Zhaolin